Ora är ett släkte av skalbaggar. Ora ingår i familjen mjukbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mjukbaggar
Ora